Le comté de Haralson est un comté de Géorgie, aux États-Unis.

Démographie

Notes et références

Liens externes